На своей земле (фильм, 1948) — фильм Франце Штиглиц
 На своей земле (фильм, 1987) — фильм Игоря Апасяна